Брызгуны () — род лучепёрых рыб монотипического семейства Toxotidae отряда окунеобразных, отличающихся способностью брызгать водой на сушу или в воздух с целью сбить и впоследствии съесть насекомых, которыми они питаются.

Распространение и внешний вид 
Представители этого рода распространены в Индии, Австралии, Полинезии, на Филиппинах и Таиланде. Обитают в пресной (в основном стоячей) воде, в малых водоёмах, в манграх, могут заходить в открытое море в местах, где его воды опреснены реками.

Рыбы этого рода имеют вплюснутое с боков тело и слегка выдающуюся вперёд нижнюю челюсть. Размер обычно небольшой, 5—10 см.

Охота 
Рыбы-брызгуны отличаются меткостью, практически всегда поражая «плевком» воды свою цель. Длина «выстрела» составляет 1—2 метра в зависимости от размера рыбы (чем больше, тем дальше). Способность брызгать рыба приобретает, когда достигает длины всего в 2,5 см. Для стрельбы водой брызгун замирает у поверхности воды прямо под жертвой вверх головой и резким движением жаберных крышек направляет воду по продольной бороздке на нёбе тонкой струйкой или отдельными каплями, в зависимости от положения подвижного кончика языка. Объём «выстреленной» воды зависит от размеров жертвы и может повторяться многократно. Брызгун может и выпрыгнуть из воды, чтобы поймать жертву, если та находится невысоко над водой, но стрельба водой менее энергозатратна. Эта рыба плавает небольшими косяками, поэтому стремительно ловит упавшую в воду жертву, чтобы опередить сородичей. 90 % пищи брызгун находит в воде подобно другим рыбам, а когда этого не хватает, «палит» во всё, что напоминает добычу.

Размножение 
Откладывают 20000—150 000 икринок. Достигают половой зрелости в 1—2 года.

Виды 
В составе рода выделяют 10 видов

Примечания

Ссылки 
 Українська радянська енциклопедія / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К., 1974—1985.
 Видео

Окуневидные